Parti libéral-conservateur, ancien nom officiel du Parti Conservateur canadien.
 Parti libéral-conservateur, ancien parti politique espagnol de la Restauration bourbonienne, aussi connu comme le Parti Conservateur.
 Parti libéral-conservateur, ancien parti politique suisse actif au 
 Parti libéral-conservateur, parti politique régional issu d'une scission de l'UDC en 2016.

Notes et références